Sonnenham ist der Ortsname von

 Sonnenham (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sonnenham (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern